Бакусико има више значења:

 Бакусико (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакусико (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику